Admiralitetet kan henvise til flere artikler:

 Admiralitetskollegiet – tidligere dansk myndighed, også kaldet Admiralitetet
 Admiralitetet (Sankt Petersborg) – hovedkvarter for den russiske flåde
 Admiralitetet (Storbritannien) – tidligere britisk flådemyndighed

Se også 
 Admiral